Amerikai Egyesült Államok
 Coleman (Arkansas)
 Coleman (Florida)
 Coleman (Georgia)
 Coleman (Kalifornia)
 Coleman (Michigan)
 Coleman (Missouri)
 Coleman (Nyugat-Virginia)
 Coleman (Ohio)
 Coleman (Oklahoma)
 Coleman (Texas)
 Coleman (Wisconsin)
 Coleman City (Kalifornia)
 Coleman megye (Texas)